Ку́бок (др.-греч. κύβος) — сосуд для питья вина, пива, мёда или медовухи. Чаще всего металлический, но нередко делался из кости или стекла, украшался орнаментом и драгоценными камнями.

В средневековье после рыцарских турниров победителю подносили кубок вина, обычай сохранился, и примерно с середины XIX века кубок стал применяться в качестве приза или подарка.

Составные части: пойло, тулово, стоян и поддон.

Кубок в России 
Первые кубки, изготовленные из серебра, появились в России в допетровское время из Европы. Впоследствии их изготавливали в Оружейной палате. При царе Алексее Михайловиче на Измайловском заводе начали производить стеклянные кубки из прозрачного стекла.

С XVIII века кубок стал атрибутом не только императорских, но и вельможных застолий. Так как кубок носил репрезентативную функцию, его оформлению уделялось особое внимание. Кубки, изготовленные в середине XVIII века, стилистически были схожи с западноевропейскими предметами в стиле барокко, но по причине худшей обученности мастеров орнаменты были проще.

На кубках размещались надписи «Виват, царь», а также изображения трофеев. На кубках, изготовленных к особому случаю, размещались тематические сюжеты.

В 1770-е годы появились кубки, символизирующие победу над Турцией, изображающие морские сражения русского флота. Картуши и орнамента этого периода оформлены в стиле рококо.

Примечания

Литература 
 

Питейная посуда